Кипарисовый ларец — второй, поэтический сборник Иннокентия Анненского, изданный посмертно и подготовленный к печати сыном поэта, Валентином Иннокентьевичем. Именно этот сборник сделал Анненского известным поэтом.

Своё название сборник получил благодаря шкатулке с вензелем, которая действительно была сделана из кипарисового дерева, служившей местом хранения тетрадей с рукописями Анненского. Он вышел в апреле 1910 года — спустя четыре месяца после смерти автора.

Состав сборника

Трилистники 

 Трилистник сумеречный
 Сиреневая мгла
 Тоска мимолётности
 Свечку внесли
 Трилистник соблазна
 Маки («Весёлый день горит… Среди сомлевших трав…»)
 Маки в полдень. Вариант
 Смычок и струны
 В марте
 Трилистник сентиментальный
 Одуванчики
 Старая шарманка
 Вербная неделя
 Трилистник осенний
 Ты опять со мной
 Август
 То было на Валлен-Коски
 Трилистник лунный
 Зимнее небо
 Лунная ночь в исходе зимы
 Träumerei
 Трилистник обречённости
 Будильник
 Стальная цикада
 Чёрный силуэт
 Трилистник огненный
 Аметисты («Когда, сжигая синеву…»)
 Сизый закат
 Январская сказка
 Трилистник кошмарный
 Кошмары
 Киевские пещеры
 То и Это
 Трилистник проклятия
 Ямбы
 Кулачишка
 О нет, не стан
 Трилистник победный
 В волшебную призму
 Трое
 Пробуждение
 Трилистник траурный
 Перед панихидой
 Баллада
 Светлый нимб
 Трилистник тоски
 Тоска отшумевшей грозы
 Тоска припоминания
 Тоска белого камня
 Трилистник дождевой
 Дождик
 Октябрьский миф
 Романс без музыки
 Трилистник призрачный
 Nox vitae
 Квадратные окошки
 Мучительный сонет
 Трилистник ледяной
 Ледяная тюрьма
 Снег
 Дочь Иаира
 Трилистник вагонный
 Тоска вокзала
 В вагоне
 Зимний поезд
 Трилистник бумажный
 Спутнице
 Неживая
 Офорт
 Трилистник в парке
 Я на дне
 Бронзовый поэт
 Pace
 Трилистник из старой тетради
 Тоска маятника
 Картинка
 Старая усадьба
 Трилистник толпы
 Прелюдия
 После концерта
 Буддийская месса в Париже
 Трилистник балаганный
 Серебряный полдень
 Шарики детские
 Умирание
 Трилистник весенний
 Чёрная весна
 Призраки
 Облака
 Трилистник шуточный
 Перебой ритма
 Пэон второй — пэон четвёртый
 Человек
 Трилистник замирания
 Я люблю
 Закатный звон в поле
 Осень («Не било четырёх…»)
 Трилистник одиночества
 Лишь тому, чей покой таим
 Аромат лилеи мне тяжёл
 Дальние руки

Складни 

 Добродетель
 Рабочая корзинка
 Струя резеды в тёмном вагоне
 Контрафакции
 Весна
 Осень («И всю ночь там по месяцу дымы вились…»)
 Складень романтический
 Небо звёздами в тумане…
 Милая
 Два паруса лодки одной
 Две любви («Есть любовь, похожая на дым…»), 1900-е годы
 Другому
 Он и я

Размётанные листы 

 Невозможно
 Сестре
 Забвение
 Стансы ночи
 Месяц
 Тоска медленных капель
 Тринадцать строк
 Ореанда
 Дремотность
 Нервы
 Весенний романс («Ещё не царствует река…»)
 Осенний романс
 Среди миров («Среди миров, в мерцании светил…»)
 Миражи
 Гармония
 Второй мучительный сонет («Вихри мутного ненастья…»)
 Бабочка газа
 Прерывистые строки
 Canzone
 Дымы
 Дети
 Моя тоска

Примечания

Литература 
 Федоров А. В. Иннокентий Анненский: Личность и творчество. Л.. 1984
 Гинзбург Л. Я. О лирике. 2-е изд., доп. Л., 1974. С. 311—363
 Ларин В. О «Кипарисовом ларце» // Литературная мысль: Альманах. Иг., 1923. Кн. 2
 Журинский А. Н. Семантические наблюдения над «трилистниками» Ин. Анненского // Историко-типологические и синхронно типологические исследования. М., 1972
 
 Семенова О. Н. О поэзии Иннокентия Анненского: Семантическая композиция лирического цикла // Преподавание литературного чтения в эстонской школе. Таллин, 1981
 Черняева И. В. Жанровое своеобразие «Кипарисового ларца» Иннокентия Анненского // Русская поэзия XVIII—XIX вв.: Жанровые особенности. Мотивы. Образы. Язык. Куйбышев, 1986.

Ссылки 
 

Сборники стихов 1910 года